Евлампий — мужское личное имя.
 Евлампий (Введенский) (1756—1813) — епископ Русской православной церкви, епископ Калужский и Боровский.
 Евлампий (Краснокутский) (ум. 1922) — епископ Русской православной церкви, епископ Александровский и Павлоградский, викарий Екатеринославской епархии.
 Евлампий (Пятницкий) (1794—1862) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский.

См. также 
 Евлампия